Le terme sistema peut correspondre à : 
 Sistema, un logiciel de conception de machine ;
 Sistema, un conglomérat industriel russe.

Voir aussi 
 Sistema Brasileiro de Televisão, un réseau de télévision brésilien.
 Sistema Nacional de Televisión, une chaîne de télévision paraguayenne.

 El Sistema un programme éducation musicale au Venezuela.

 Sistema museale di ateneo, un regroupement muséal.

 Sistema de Informações da República Portuguesa, la première agence de service secret portugais.

 Buraka Som Sistema, un groupe musical portugais.

 Systema Engineering, une entreprise japonaise de composants aéronautiques.
 Systema, un art martial russe.
 , une entreprise néo-zélandaise fabricant des plats en plastique